L'uomo di neve (Sneemanden) – fiaba scritta da Hans Christian Andersen
L'uomo di neve (When Every Day Was the Fourth of July) – film TV del 1978 diretto da Dan Curtis
L'uomo di neve (The Snowman) – film del 2017 diretto da Tomas Alfredson
L'uomo di neve (Snømannen) – romanzo di Jo Nesbø